

Nom de famille 

 Miquel Pedrola (1917-1936), militaire de la guerre d'Espagne.

Toponyme 

 Pedrola, commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon.

Homonymie de patronyme